B 113 bezeichnet:
 die Bundesstraße 113 in Deutschland
 die Schoberpass Straße in Österreich

Abkürzung